La côte des Dragons est une région fictive des Royaumes oubliés. Elle se situe sur la rive Sud du lac des Dragons et à l'extrémité Ouest de la mer des Étoiles Déchues.

Région des Royaumes oubliés